

Carriera
Con il  ha disputato le Universiadi di Napoli 2019.

Collegamenti esterni

 Scheda su baloncestoenvivo.feb.es
 Scheda su wsucougars.com